Les Piliers de la Terre est un roman de Ken Follett. Se sont ensuivies plusieurs adaptations :
 Les Piliers de la Terre, un jeu de société créé par  et  en 2006
 Les Piliers de la Terre, une mini-série télévisée diffusée en 2010
 Les Piliers de la Terre, un jeu vidéo narratif édité en